|}

!Liste der Venuskrater/K
Venuskrater